Le nom René Matte peut faire référence à :
 René Matte, né le , homme politique canadien ;
 René Matte, né le , joueur de hockey sur glace canadien.

Voir aussi